De Rally van Ivoorkust 1983, formeel 15ème Rallye Côte d'Ivoire, was de 15e editie van de rally van Ivoorkust en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 122e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Abidjan.

Verslag 
Voormalig wereldkampioen Björn Waldegård bezorgde de Toyota Celica TCT de eerste WK-rally overwinning en legde hiermee de basis voor Toyota's toekomstige successen in de Afrikaanse langeafstandwedstrijden. Hannu Mikkola gaf een injectie aan zijn kansen om de titel binnen te halen door als tweede te eindigen, met Waldegårds teamgenoot Per Eklund die de top drie volledig zou maken.

Programma

Resultaten 

 Noot 
 Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.
 Auto's ingedeeld in de klassen Groep 2 waren niet gerechtigd punten te scoren.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Iv
1983
Sport in Abidjan